Que peut faire référence à :
 Que, un outil interrogatif ;
 Que, un monument chinois ;
 que, le quechua, selon les normes ISO 639-2 et ISO 639-3 des codes de langue.